Cleburne County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Cleburne County (Alabama) – okres státu Alabama
 Cleburne County (Arkansas) – okres státu Arkansas